D'Agata peut désigner :
 Antoine d'Agata (1961-), photographe français ;
 Gaetano d'Agata (1883-1949), photographe italien ;
 John D'Agata (1974-), essayiste américain.